Евге́ний Кулико́в:
 Куликов, Евгений Андреевич (1927—1998) — председатель колхоза, депутат Верховного Совета СССР.
 
 Куликов, Евгений Викторович (род. 1964) — российский певец и композитор, поэт.
 Куликов, Евгений Николаевич (род. 1950) — советский конькобежец.